Sven Bengtsson kan syfta på:

Sven Bengtsson (politiker), svensk politiker (1866–1936)
Sven Bengtsson (ciselör), svensk ciselör (1843–1916)